«Путь славы» — советский чёрно-белый кинофильм 1948 года.

Фильм основан на реальной судьбе женщины-машиниста Елены Мироновны Чухнюк.

Сюжет 
СССР. 1934 год. Саша Воронкова приезжает из далёкой деревни в город, поступает на курсы помощников машиниста и мечтает о том дне, когда она станет машинистом поезда.

В ролях 
 Олеся Иванова — Саша Воронкова
 Виктор Хохряков — Пономарёв
 Александр Антонов — Иван Константинович
 Александр Ширшов — Алексей
 Надир Малишевский — Коля Макагон
 Муза Крепкогорская — Катя
 Леонид Кулаков — Самсон Иванович
 Владимир Владиславский — кладовщик
 Сергей Бондарчук — секретарь горкома
 Василий Макаров — капитан
 Пётр Савин — нормировщик
 Михаил Трояновский — Трофимыч
 Алексей Бахарь — эпизод
 Георгий Гумилевский — дед и ночной сторож Григорий Михайлов — эпизод
 Зоя Толбузина — эпизод
 Инна Фёдорова — эпизод

Примечания

Ссылки 
 «Путь славы», СССР, Мосфильм, 1948, ч/б, 77 мин.
 Путь славы на сайте «ruskino».
 Путь славы на сайте «kinomania».

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1948 года
Фильмы 1948 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров